Дискографија америчког репера Наса састоји се од дванаест студијских албума, три заједничка албума, три компилацицје, једног ЕП-а и седамдесет и осам синглова.

Нас је започео музичку каријеру 1991. године када је гостовао током концерта на песми Live at the Barbeque канадско-америчког хип-хоп састава Main Source. Године 1992. појавио се на песми Back to the Gril, коју су снимили MC Serch, Chubb Rock & Red Hot Lover Tone, а касније и на саундтреку Halftime, снимљеном за филм Zebrahead.

Нас је убрзо након снимљених песама потписао уговор са издавачком кућом Колумбија рекордс, за коју је 19. априла 1994. године издао први студијски албум под називом Illmatic. Албуму је додељен платинумски сертификат у Сједињеним Државама, а на њему су се нашли синглови It Ain't Hard to Tell и The World Is Yours који су били добро позиционирани на листама широм света и добили позитивне критике.Други студијски албум It Was Written објављен је 2. јула 1996. године и продат у 2.595.000 примерака у Сједињеним Државама до 2014. године. Са албума су се истакле песме If I Ruled the World (Imagine That) и Street Dreams која је касније била на 22. позицији америчке листа Билборд хот 100 и на првом месту листе Hot Rap Singles. Албуму It Was Written додељен је четвороструки платинумски сертификат.

У сарадњи са америчком хип-хоп The Firm, Нас је објавио заједнички албум под називом The Album, који је до 2008. године продат у 925.000 примерака у Сједињеним Државама.

Године 1996. Нас је издао два албума I Am... и Nastradamus. Албуму I Am... додељен је двоструки платинимки сертификат, а два сингла са тог албума Hate Me Now и Nas Is Like нашла су се међу десет најбољих синглова на листи Hot Rap Singles. Албум Nastradamus продат је у 1.262.000 примерака у Сједињеним Државама и добио је углавнон негативне критике, али су се са њега истакли синглови You Owe Me и Nastradamus.

Након што је Џеј-Зи у песмама албума The Blueprint критиковао рад Наса, он је на песмама Got Ur Self A... и One Mic албума Stillmatic издатог 18. децембра 2001. године, узвратио истом мером. God's Son, шести студијски албум Наса објављен је 13. децембра 2002. године, са којег је најуспешнији сингл био I Can, који се нашао на 12. позицији листе Билборд хот 100. Наредни, седми по реду албум Street's Disciple објављен 30. новембра 2004. године није доживео комерцијални успех.Године 2006. репер је потписао уговор са издавачком кућом Def Jam Recordings и преко ње објавио албум Hip Hop Is Dead, 19. децембра 2006. године. Hip Hop Is Dead нашао се на првом месту америчке листе Билборд 2000.

Са Дејмијаном Марлијем, Нас је 18. маја 2010. годије објавио заједнички албум под називом Distant Relatives.

Дванаести студијски албум Nasir објављен је 15. јуна 2018. године. Након тога гостовао је на песмама Hot Boyz са Миси Елиот, Did You Ever Think са Р. Келијем, Thank God I Found You са Марајом Кери и на песми I'm Gonna Be Alright снимљеној у сарадњи са Џенифер Лопез. Такође, Нас се појавио на неколико песама Гејма, Лудакриса и америчке хип-хоп групе Моб дип.

Нас је укупно продао више од 15 милиона музичких записа у Сједињеним Државама.

Албуми

Студијски албуми

Колаборациони албуми

Компилацијски албуми

Микстејпови

Епови

DVD

Синглови

Као главни извођач

Колаборативни синглови

Као гостујући музичар

Промотивни синглови

Остале песме

Дуети

Спотови

Као главни извођач

Као гостујући музичар

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 

Нас
Нас